Либерасион има више значења:

 Либерасион (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Либерасион (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику